«Славянская культура: истоки, песни, традиции, взаимодействие. Кирилло-Мефодиевские чтения» («Кирилло-Мефодиевские чтения») — международная научно-практическая конференция, которая проходит ежегодно в мае в Москве. Она призвана объединить отечественных и зарубежных специалистов-гуманитариев, изучающих лингвистические, литературоведческие, исторические и философские основы славянской культуры. Цель Чтений – рассмотреть сущность славянской культуры в следующих аспектах: истоки; традиции и их воплощение в современной науке; взаимодействие с другими культурами.Ориентируясь на поставленную цель, Организационным комитетом разработана трехступенчатая структура мероприятия. Чтения включают 5 самостоятельных конференций (форумов), объединенных общей идеей, которую можно сформулировать следующим образом: «Вклад славянского, в частности, русского наследия в мировую культуру бесценен и требует всестороннего научно-практического изучения». Каждый форум включает ряд секций, подсекций и круглых столов, рассматривающих более частные научно-методические проблемы.

Форумы "Кирилло-Мефодиевских чтений"

1. Вопросы языка и литературы в современных исследованиях. 
Задача форума – объединить специалистов в области отечественного языкознания и литературоведения, исследующих историю и современное состояние русского языка и литературы, рассмотреть развитие языка, особенности сохранения в нем традиций прошлого и обретения нового. Литературоведческие секции позволяют обобщить опыт изучения духовно-нравственного богатства отечественной литературы, представить её наследие в образе универсального связующего звена между мудростью прошлого и современной действительностью. В рамках форума уделяется внимание как идейно-тематическим, так и художественно-эстетическим особенностям литературных произведений классики и сегодняшнего дня.

2. Филологическое образование в школе и вузе. 
Исследования в области отечественного языка и литературы предоставляют материал, интересный также с точки зрения методики преподавания этих дисциплин как в отечественной, так и в иноязычной аудитории. С этой целью в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений проводится форум «Филологическое образование в школе и вузе», призванный обобщить теоретический и практический опыт передачи филологических знаний современным школьникам и студентам. Особое внимание уделяется проблеме преподавания русского языка как иностранного. Очевидно, что распространение его в мире – важнейшая задача современных отечественных ученых. Разработка и обобщение методов и форм обучения иностранцев русскому языку является одной из ведущих задач форума.

3. Актуальные вопросы изучения духовной культуры. 
Исследование истории и современного состояния славянской культуры невозможно без обращения к многовековому опыту православия. Не случайно просветители славян братья Кирилл и Мефодий были причислены к лику святых и именуются равноапостольными. Опыт мирового и отечественного православия тесно связан с развитием письменности. Будучи светской, современная художественная словесность часто обращается к христианской этике, использует религиозные мотивы и образы. Данный форум объединяет исследователей в области истории, лингвистики, литературоведения, искусствоведения, педагогики. В его рамках с докладами выступают как светские ученые, так и священнослужители, имеющие высшее гуманитарное образование.

4. Диалог культур: Россия – Запад – Восток. 
Данный форум призван исследовать проблему взаимообогащения и взаимовлияния славянской и других культур. Речь идет о языковых и литературных связях, исторической, духовной общности. Отдельное внимание участниками форума уделяется вопросам преподавания культуры других народов в современной российской школе. Традиционно конференция подразделяется на три направления. Участники одного из них исследуют проблему диалога культур славянских народов (Беларусь, Болгария, Сербия, Словакия, Польша, Украина, Чехия). Другое направление призвано рассмотреть исторические и филологические аспекты взаимодействия русской и западноевропейской культур, а также особенности поэтики зарубежной словесности как в литературоведческом, так и в методическом аспектах. Еще одно направление форума посвящено изучению диалога культур в системе Россия – Восток.

5. Форум молодых ученых. 
«Форум молодых ученых» ориентирован на решение учебно-научных задач и призван сформировать у студентов-филологов и гуманитарно направленных учащихся гимназий и школ навыки научно-исследовательской работы, а также умение выступать с результатами собственной работы, участвовать в дискуссии, аргументировано доказывать свою позицию, прислушиваться к советам аудитории и научного руководителя. В рамках форума предусмотрен широкий тематический спектр: секционные заседания посвящены проблемам истории и современного состояния русского языка, межкультурной коммуникации, филологического анализа текста, истории русской и зарубежной литературы.
Очевидно, что первый опыт молодых исследователей требует серьёзной работы с научным руководителем, а также редакционной коллегии, выполняющей еще и экспертные функции. Форум включает следующие подсекции: история и современное состояние русского языка; филологический анализ текста; актуальные вопросы лингвокультурологии; проблемы межкультурной коммуникации; язык средств массовой информации и рекламы; история русской литературы и современный литературный процесс; поэтика зарубежной литературы.

Учредители конференции 
Главным учредителем и организатором чтений является Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. На 5 кафедрах филологического факультета работают высококвалифицированные преподаватели, формирующие научную и методическую базу конференции. Среди них можно отметить Ю.Е. Прохорова (д.ф.н., д.п.н., профессор, ректор Гос.ИРЯ), В.Г. Костомарова (д.ф.н., профессор, академик РАО, президент Гос.ИРЯ), Н.Д. Бурвикову (д.ф.н., профессор, лауреат премии Президента РФ, проректор ГосИРЯ), Н.И. Формановскую (д.ф.н., профессор, лауреат премии Президента РФ), Л.В. Фарисенкову (д.п.н., профессор, декан филологического факультета), В.И. Аннушкина (д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации, председатель ассоциации риторов России), С.Н. Травникова (д.ф.н., профессора, зав.кафедрой мировой литературы) и других. Большую роль в плане научного и информационно-технического обеспечения конференции играет Научное студенческое общество Гос.ИРЯ им. А.С Пушкина и Исследовательский фонд «Межвузовская ассоциация молодых историков-филологов». Филиалы Ассоциации, в рамках которых проходит изучения отдельных научных вопросов, ежегодно докладывают о результатах проделанной работы Чтений, а также организуют работу межсекционных круглых столов, посвященных своей проблематике с привлечением специалистов из Москвы и других регионов. В настоящее время в рамках ИФ «МАМИФ» реализуются следующие научные проекты: Рациональное и эмоциональное в литературе и фольклоре (Волгоградский филиал); Диалог культур: русско-татарские взаимосвязи (Казанский объединенный филиал); Изучение творчества А.П. Чехова (Таганрогский филиал);
История русской Церкви, проблемы духовно нравственного воспитания молодежи (Ярославский филиал; филиал при ПСТГУ).

Префектура Юго-западного административного округа г. Москвы оказывает содействие в публикации материалов Форума молодых ученых.

Участники конференции 
К участию в Чтениях приглашаются крупные ученые и их молодые коллеги из различных учебных и научных организаций – МГУ, МПГУ, МГПУ, ГАСК, ИМЛИ РАН и многих других. География конференции включает Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Калугу, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Ставрополь, Челябинск, Ярославль и другие города. На конференцию приезжают гости из Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Украины, Узбекистана, а также Ганы, Вьетнама, Китая, Северной Македонии, Сербии, Турции.

Ссылки 
Официальный сайт "Кирилло-Мефодиевских чтений"

Кирилло-Мефодиевские исследования
Научные конференции
Научные чтения